Velika nagrada Japonske 2000 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 8. oktobra 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:35,825
| 
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:35,834
| +0,009
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:36,236
| +0,411
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:36,330
| +0,505
|-
! 5
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:36,628
| +0,803
|-
! 6
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:36,788
| +0,963
|-
! 7
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:36,899
| +1,074
|-
! 8
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:37,243
| +1,418
|-
! 9
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:37,267
| +1,442
|-
! 10
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 1:37,329
| +1,504
|-
! 11
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:37,348
| +1,523
|-
! 12
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:37,479
| +1,654
|-
! 13
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:37,652
| +1,827
|-
! 14
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:37,674
| +1,849
|-
! 15
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:37,679
| +1,854
|-
! 16
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:38,141
| +2,316
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:38,209
| +2,384
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:38,269
| +2,444
|-
! 19
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:38,490
| +2,665
|-
! 20
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:38,576
| +2,751
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:39,972
| +4,147
|-
! 22
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 1:40,462
| +4,637
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:29:53,435
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 1,837 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 1:09,914
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 1:19,191
| 4
| 3
|-
! 5
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 53
| + 1:25,694
| 5
| 2
|-
! 6
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 9
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 12
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 52
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 13
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 14
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 52
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 15
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 51
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 46
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 41
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 41
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 37
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 29
| Hidravlika
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 19
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 9
| El. sistem
| 14
|  
|}

Opombe 
 Michael Schumacher je opravil zadnji postanek v šestih sekundah in za malo ostal pred Häkkinenom. Tako je osvojil svoj tretji naslov prvaka in prvega za Ferrari po Jodyju Scheckterju v sezoni 1979.

Formula 1 sezona 2000
2000